Goražde peut désigner :
Goražde, une ville située du sud-est de la Bosnie-Herzégovine, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Goražde, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Berane.